iDinheiro é uma startup brasileira criada em 2020, que tem como objetivo auxiliar o público no processo de contratação de serviços financeiros como bancos, contas digitais, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos e corretoras de investimentos. Além da produção de conteúdo escrito, a plataforma oferece a tecnologia de calculadoras, recomendadores e comparativos que fornecem informações relacionadas a direitos trabalhistas e férias, por exemplo.

Atualmente, o site já registra mais de 3 milhões de acessos por mês e é parceiro de mais de 100 instituições financeiras, como BTG, Bradesco, Santander e Itaú. Em 2020, o iDinheiro foi incorporado ao Grupo CASH3, formado pelas empresas Méliuz, Promobit, Melhor Plano e Alter.

Características 
O modelo de negócio já é consolidado no exterior, destacando organizações como o MoneySupermarket e NerdWallet. No Brasil, o mercado ainda está em desenvolvimento, visto que, atualmente, existem 36 milhões de pessoas sem relacionamento com instituições bancárias. O iDinheiro atua, então, com o objetivo de auxiliar essas pessoas no processo de escolha e tomada de decisão acerca dos principais serviços financeiros disponíveis no Brasil.

Referências 

Startups do Brasil